Station Heathrow Terminal 5, een metrostation in Londen
T5 (Tanzania), een hoofdweg in Tanzania
T5 (Zambia), een hoofdweg in Zambia